El partido entre Racing Club e Independiente en la Superliga Argentina 2019-20, también conocido como el Clásico de Avellaneda de 2020 o el Bananazo, se disputó en el marco de la decimonovena fecha del torneo, el 9 de febrero de 2020, en el estadio Presidente Perón. Corresponde a una edición del famoso clásico de Avellaneda, que une a dos de los clubes más famosos de Argentina, ambos provenientes de la ciudad de Avellaneda. 

Siendo una edición de uno de los clásicos más famosos del país, dejó muchas expectativas entre los fanáticos y suscitó diversas polémicas después del encuentro, por ser uno de los clásicos de Avellaneda que más expulsados tuvo. Lo terminó ganando el equipo local, por 1 a 0, quedandose así con otra edición del tan galardoneado encuentro. 

Se recuerda esta edición, especialmente porque Racing jugó la mayor parte del segundo tiempo con dos futbolistas menos que el rival, tras las expulsiones de Gabriel Arias y Leonardo Sigali. Además de que la Academia jugó con algunos futbolistas con pasado en el Rojo, y con su director técnico Sebastián Beccacece, quien también tuvo un mal paso por Independiente. Dejó la huella de ser uno de los clásicos más extraordinarios y épicos que tuvo el fútbol argentino a lo largo de los años.

Desarrollo 
El partido comenzó a las 19:42 hs. (UTC-3) en el estadio Presidente Perón. El encargado de impartir justicia fue el árbitro Patricio Loustau. El partido, en los primeros minutos, fue muy parejo; ambos equipos atacaban y tenían la pelota. El partido se rompió a los cuarenta minutos, cuando el arquero chileno de Racing Gabriel Arias utiliza la mano afuera del area tratando de cortar un ataque de Cecilio Domínguez y es expulsado. Se tuvo que retirar del campo de juego David Barbona para que entre el arquero suplente de la Academia, Javier Hernán García.

Comenzado el segundo tiempo, Racing intentó acomodarse teniendo uno menos contra el Rojo, pero a los quince segundos llegaría la expulsión del defensor Leonardo Sigali disputando un balón al borde del área que terminaría en un codazo al jugador de Independiente Leandro Fernández.

En el transcurso de los siguientes cuarenta y cinco minutos, los del Rojo buscarían ganarlo rematando numerosas veces al arco. Sin embargo, la impecable  actuación del arquero suplente, evitó la caída académica.

Faltando cinco minutos para el final,  Racing se metió al área de Independiente gracias a una jugada individual de Darío Cvitanich, quedándole así al volante chileno Marcelo Díaz una oportunidad única que no desaprovechó.  Cabe resaltar que el nombre de este clásico, se debe a que el 'Chelo había comido una banana durante el transcurso del partido y antes de realizar el mítico gol.

Sobre el final, Independiente también se quedaría con nueve jugadores en el campo, por las expulsiones de Cecilio Domínguez (quien había protestado que el arquero académico estaba haciendo tiempo) y Lucas Romero (que tuvo un encuentro duro con Cvitanich, por lo cual vio la segunda tarjeta amarilla y en consecuencia, fue expulsado).

 Ficha del partido 

 Repercusiones 

La noticia de la hazaña recorrió todo el mundo.

Por el lado de Racing, este clásico generó una inmensa alegría y buenas sensaciones sobre el rendimiento del equipo, puesto a que se trataba de la primera victoria oficial de Sebastián Beccacece como director técnico de la Academia, quien venía de empatar dos partidos ante Atlético Tucumán y Argentinos Juniors. Los siguientes partidos después del triunfo en el clásico, serían dos empates (contra Colón y Newell's) y dos victorias (contra San Lorenzo y Estudiantes de la Plata). Sufriría algunas bajas, gracias a la ausencia de Gabriel Arias, Leonardo Sigali (quienes debían cumplir la fecha de suspensión al ver la tarjeta roja)  y Nery Domínguez (quien sufrió un corte en la cabeza y una luxación de hombro mientras se jugaba el clásico).

Cabe resaltar, que los tres puntos obtenidos en este encuentro, le valieron a Racing Club para obtener la clasificación a la Copa Libertadores 2021 como "Argentina 4".

Por el lado de Independiente''', esta victoria generó disconformidad y vergüenza'', porque no pudieron ganar el encuentro teniendo la mayor parte del segundo tiempo con dos jugadores más, además de la numerosa cantidad de oportunidades que desaprovecharon. Se trató de la primera derrota de Lucas Pusineri como director técnico del plantel, quien no venía siendo cuestionado porque su equipo venía de empatar 0 a 0 contra Boca Juniors y golear 5 a 0 a Rosario Central. Los siguientes partidos después de la derrota en el clásico serían un empate (contra Arsenal de Sarandí), dos derrotas (contra Gimnasia de La Plata y Huracán) y una victoria (contra Central Córdoba de Santiago del Estero). Sufriría bajas por las expulsiones de Cecilio Domínguez y Lucas Romero en el clásico.

Cabe resaltar, que a pesar de la derrota, Independiente logró clasificar a la Copa Sudamericana 2021 como "Argentina 6".

Véase también 

 Racing Club
 Club Atlético Independiente
 Clásico de Avellaneda
 Clásicos del fútbol argentino

Referencias

Enlaces externos 

Fútbol en Argentina en 2020
Partidos del Racing Club
Club Atlético Independiente
Partidos de fútbol históricos
Primera División de Argentina